Kowalkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Kowalkowski (1943–2009), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Hans-Jürgen Kowalkowski (* 1922; † unbekannt), deutscher Fußballspieler